Павел Владимирович Здунов (18 июня 1991, Кремёнки, Россия) — российский хоккеист, левый нападающий. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». В настоящее время является игроком тольяттинской «Лады», выступающего в ВХЛ.

Карьера 
10 декабря 2013 года был обменян в нижнекамский «Нефтехимик» на Оскара Осалу.

С мая 2020 года выступает за клуб «Лада» (Тольятти).

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения 
 Участник матча всех звёзд МХЛ в сезоне 2009/2010.
 Участник Subway Super Series.
 Обладатель Кубка Харламова в составе команды «Стальные Лисы» в сезоне 2009/2010
 Обладатель серебра МХЛ в составе команды «Стальные Лисы» в сезоне 2010/2011.
 Обладатель приза «Лучшему новичку КХЛ» имени Алексея Черепанова сезона 2010/2011.
 Обладатель премии «Будущее зависит от тебя» от компании «МегаФон» сезона 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Титан»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Хумо»